Monocle ("monocolo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Editoria
Monocle – rivista satirica statunitense
Monocle – rivista britannica sugli stili di vita

Personaggi 
Monocle – personaggio dei fumetti DC Comics
Monocle – personaggio dell'anime Transformers: Cybertron